Die Wahl zum Schwedischen Reichstag 1998 fand am 20. September 1998 statt.

Umfragen

Wahlergebnis

Regierungsbildung 

Die sozialdemokratische Minderheitsregierung unter Premierminister Göran Persson benötigte nach den Verlusten in dieser Wahl die Unterstützung einer weiteren Partei zusätzlich zur Linkspartei, welche das beste Wahlresultat ihrer Geschichte erzielte, jedoch die Verluste der Sozialdemokraten damit nicht ausgleichen konnte, um im Amt zu bleiben. Hierfür wurde eine Übereinkunft mit den Grünen erzielt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Schwedischen Reichstags

Siehe auch 
 Politisches System Schwedens

Einzelnachweise 

1998
Schweden Reichstag
Schwedische Geschichte (20. Jahrhundert)